

Astronomia
 6078 Burt – asteroide della fascia principale

Geografia
Irlanda
 Burt – villaggio del Donegal
Stati Uniti d'America
 Burt – città della Contea di Kossuth, Iowa
 Burt – township della Contea di Alger, Michigan 
 Burt – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Contea di Burt – contea del Nebraska

Onomastica
 Burt – ipocoristico del nome proprio di persona inglese Burton

Persone
 Clarissa Burt – attrice e modella statunitense naturalizzata italiana
 Stephen Burt – critico letterario e accademico statunitense